Die Saison 2005 der GFA League First Division der gambischen Fußballmeisterschaft fand in der Zeit zwischen den 7. Januar 2005 und dem 7. Juli 2005 statt. Es spielten zehn Mannschaften um den Titel, den der Wallidan Banjul zum 14. Mal gewinnen konnte. Absteigen mussten die Tabellenletzten Sait Matty Football Club und Kaira Silo.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005